

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2 
 Otorowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. bydgoskim, w gminie Solec Kujawski 
 Otorowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. szamotulskim, w gminie Szamotuły